Santee ist die Bezeichnung für

ein Volk, siehe Dakota (Volk)
ein Volk, siehe Santee (Volk)

Santee bezeichnet folgende Orte in den USA:
Santee (Kalifornien)
Santee (Nebraska)
Santee (South Carolina)
Lake Santee, in Indiana
sowie den Fluss Santee River

Santee ist der Familienname folgender Personen:
David Santee (* 1957), US-amerikanischer Eiskunstläufer
Wes Santee (1932–2010), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
Santi